Mikasa může mít několik významů:

 Mikasa-jama – druhé jméno pro horu Wakakusa v prefektuře Nara
 Mikasa (Hokkaidó) – město na ostrově Hokkaidó
 Mikasa (1900) – predreadnought japonského císařského námořnictva z rusko-japonské války; v současnosti muzeum v Jokosuce
 Mikasa-no-mija () – větev japonské císařské rodiny
 Takahito Mikasa (*1915) – nejmladší syn císaře éry Taišó, pátý následník císařského trůnu
 Mikasa (řeka) – levý přítok Němenu